As Time Goes By: The Great American Songbook, Volume II — музичний альбом Рода Стюарта. Виданий 14 жовтня 2003 року лейблом J Records.

Список творів 

 «Time After Time» — 2:59
 «I'm in the Mood for Love» — 3:07
 «Don't Get Around Much Anymore» — 2:48
 «Bewitched, Bothered and Bewildered» — 4:14
 «Till There Was You» — 2:51
 «Until the Real Thing Comes Along» — 3:38
 «Where or Whe» — 3:10
 «Smile» — 3:13
 «My Heart Stood Still» — 3:03
 "Someone to Watch over Me " — 3:31
 "As Time Goes By " — 3:50
 «I Only Have Eyes for You» — 3:08
 «Crazy She Calls Me» — 3:28
 «Our Love Is Here to Stay» — 2:57
 «My Favourite Things» — 2:55 Бонус на японському і британському виданнях
 "These Foolish Things " — live — 3:47 Бонус на японському виданні
 «The Way You Look Tonight» — live — 3:50 Бонус на японському виданні

Посилання 

Альбоми Рода Стюарта
Музичні альбоми 2003